Роман Львович Мерклин () — советский учёный-палеонтолог, специалист по стратиграфии и моллюскам кайнозоя Юга СССР..

Биография 
Родился  года в городе Полоцке.

С 1925 года работал в библиотеках.

С 1930 года работал коллектором в геологических партиях.

В 1932—1937 годах учился на биологическом факультете ЛГУ.

В 1935-1938 годах был антирелигиозным лектором в Ленинграде.

С 1938 года работал в Палеонтологическом институте Академии наук СССР — младший научный сотрудник, учёный секретарь (1945—1949),  заведующего лабораторией (1958—1960).

Во время войны воевал в стрелковых частях на Юго-Западном, Сталинградском, 3 Украинском фронтах, был ранен.

Учёный секретарь издания «Палеонтологическое обозрение».

Также вёл преподавательскую деятельность в Московском нефтяном институте (1939-1941), МГРИ (с 1949) и МГУ.

Скончался с 14 на 15 февраля 1971 года после тяжёлой болезни. Похоронен на Востряковском кладбище.

Семья 
Сын — Лев Романович Мерклин (род. 1939) — российский океанолог, ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН, кандидат технических наук.

Награды и премии 
 1943 — Медаль «За отвагу» (СССР)
 1943 — Орден Красной Звезды
 1943 — Медаль «За оборону Сталинграда»
 1945 — Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1946 — Медаль «За взятие Будапешта»
 1947 — Медаль «В память 800-летия Москвы»
 1953 — Медаль «За трудовую доблесть»
 1965 — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1968 — Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»

Членство в организациях 
 1945 — КПСС
 1946 — МОИП
 Всероссийское общество Знание
 Советский комитет в защиту мира.

Публикации 
Основные научные труды:
 «Пластинчатожаберные спириалисовых глин, их среда и жизнь» (1950, Тр.ПИН, Т.28). 
 «Определитель двустворчатых моллюсков миоцена Туркмении и Западного Казахстана» (в соавторстве, 1955, Тр.ПИН, Т.59). 
 «Атлас-определитель моллюсков четвертичных отложений Чукотского полуострова» (в соавторстве, 1962, М.: Изд-во АН СССР). 
 «Определитель двустворчатых моллюсков олигоцена юга СССР» (1974, Тр.ПИН, Т.145). 
 «Определитель родов двустворчатых моллюсков неогена СССР (на перфокартах)» (в соавторстве, 1974, М.: Наука).

Примечания

Литература 
  // Бюллетень МОИП, Отдел геологии, 1972, Т.47, Вып.З.
 Амитров О. В., Гончарова И. А., Ильина Л. Б., Невесская Л. А., Попов С. В., Розанов А.Ю. ﻿Роман Львович Мерклин (к столетию со дня рождения) // Палеонтологический журнал, 2009, № 6, с. 110—112. — ISSN 0031-031X

Ссылки 
 Мерклин Роман Львович на сайте Палеонтологического института РАН.
 Библиография 

Персоналии по алфавиту
Палеонтологи СССР
Похороненные на Востряковском кладбище